Delphoi (Δελφοί) görög település
 Delphi város az Amerikai Egyesült államokban, Indianában
 Delphi város az USA Washington államában
 Delphi programozási nyelv, az Object Pascal egy dialektusa
 Delphi fejlesztőkörnyezet, az Embarcadero Technologies vállalat szoftverterméke
 Delphi, a Harry Potter és az elátkozott gyermek szereplője, Voldemort lánya
 Delphi Corporation